Chant d'amour :
 Chant d'amour, peinture de Giorgio De Chirico
 Un chant d'amour, film de Jean Genet